Tiffin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Tiffin (Iowa)
Tiffin (Ohio)